August Falcko-Sulzbašský (2. října 1582, Neuburg an der Donau – 14. srpna 1632, Windsheim) byl v letech 1614 až 1632 falcko-sulzbašským hrabětem.

Život 
August se narodil v Neubergu jako třetí syn (druhý, který se dožil dospělosti) Filipa Ludvíka Falcko-Neuburského a jeho manželky Anny Klevské. Po otcově smrti v roce 1614 byly jeho statky rozděleny mezi Augusta a jeho dva bratry - August obdržel severní části neuburského vévodství, které vytvořily vévodství sulzbašské.

August zemřel 14. srpna 1632 ve věku 49 let ve Windsheimu. Pohřben byl v Lauingenu.

Manželství a potomci 
17. července 1620 se sedmatřicetiletý August oženil s o jednadvacet let mladší Hedvikou (1603–1657), dcerou holštýnsko-gottorpského vévody Jana Adolfa a princezny Augusty Dánské. Z dvanáct let trvajícího manželství se narodilo sedm potomkůː

 1. Anna Žofie Falcko-Sulzbašská (6. 7. 1621 Sulzbach – 25. 5. 1675 Oettingen in Bayern)
 ⚭ 1647 Jáchym Arnošt Oettingenský (31. 3. 1612 Oettingen in Bayern – 8. 8. 1659 Harburg), hrabě z Oettingenu
 2. Kristián August Falcko-Sulzbašský (26. 7. 1622 Sulzbach – 23. 4. 1708 tamtéž), hrabě falcko-sulzbašský od roku 1632 až do své smrti
 ⚭ 1649 Amálie Nasavsko-Siegenská (2. 9. 1613 Siegen – 24. 8. 1669 Sulzbach)
 3. Adolf Fridrich Falcko-Sulzbašský (31. 8. 1623 – 14. 3. 1624)
 4. Augusta Žofie Falcko-Sulzbašská (22. 11. 1624 – 30. 4. 1682)
 ⚭ 1653 Václav Eusebius Popel z Lobkovic (20. 1. 1609 Praha – 22. 4. 1677 Roudnice nad Labem), 2. kníže z Lobkovic od roku 1628 až do své smrti a od roku 1646 vévoda zaháňský
 5. Jan Ludvík Falcko-Sulzbašský (22. 12. 1625 Sulzbach – 30. 10. 1649 Norimberk), generál ve švédských službách, svobodný a bezdětný
 6. Filip Florinus ze Sulzbachu (20. 1. 1630 Sulzbach – 4. 4. 1703 Norimberk), polní maršál, svobodný a bezdětný
 7. Dorotea Zuzana Falcko-Sulzbašská (17. 8. 1631 – 3. 7. 1632)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Německá hrabata
Narození v roce 1582
Narození 2. října
Úmrtí v roce 1632
Úmrtí 14. srpna
Muži